Кубок Іспанії з футболу 2013–2014 — 112-й розіграш кубкового футбольного турніру в Іспанії. Титул здобув Реал Мадрид.

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 вересня 2013

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 вересня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 вересня 2013

|}

Третій раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 жовтня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 жовтня 2013

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/17 грудня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/18 грудня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/19 грудня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/17 грудня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/18 грудня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/19 грудня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/17 грудня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/18 грудня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/19 грудня 2013

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/14 січня 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/14 січня 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/15 січня 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/16 січня 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/15 січня 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/16 січня 2014

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|21/28 січня 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|22/29 січня 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|22/30 січня 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|23/29 січня 2014

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/11 лютого 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/12 лютого 2014

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Іспанії на soccerway 

2013–2014
Іспанія
Іспанія
2013 в іспанському спорті
2014 в іспанському спорті